Das Bet 365 US Darts Masters 2022 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 3. bis zum 4. Juni 2022 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war die erste Austragung des US Darts Masters seit 2019 und das erste Turnier der World Series of Darts 2022.

Es wurde zum ersten Mal nicht in Paradise, sondern im Hulu Theatre des Madison Square Garden in New York City ausgetragen.

Im Rahmen des Turniers wurde auch die North American Championship ausgetragen, bei der die Nordamerikanischen Teilnehmer des Turniers einen Startplatz für die PDC World Darts Championship 2023 ausspielten.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in der ersten Runde ein best of 11 legs, im Viertelfinale, Halbfinale und Finale best of 15 legs.

Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:

 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 Die 4 nordamerikanischen PDC Tour Card Holder 2022
 4 Qualifikanten von der CDC Pro Tour

Wildcards
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  James Wade
  Gary Anderson
  Jonny Clayton
  Fallon Sherrock

Tour Card Holder Nordamerikas
  Jeff Smith
  Matt Campbell
  Danny Baggish
  Jules van Dongen

CDC-Qualifikanten
  Leonard Gates
  David Cameron
  Danny Lauby
  Doug Boehm

Turnier

Setzliste

Turnierverlauf

North American Championship 
Am Samstagnachmittag, dem 4. Juni 2022, wurde unter den Nordamerikanischen Teilnehmern ein Qualifikant für die Weltmeisterschaft ausgespielt. Titelverteidiger war dabei Danny Baggish, der die North American Championship 2019 gewinnen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

US Darts Masters
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan
World Series of Darts 2022